La Nueva Reforma kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Nueva Reforma, San Luis Potosí, Rayón, 
 La Nueva Reforma, Minatitlán, 
 La Nueva Reforma, Chiapas, Altamirano, 
 La Nueva Reforma, Tepetlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar